

Patronyme 

 Gabriel Van El (1850-1938), historien local, écrivain, folkloriste, artiste et collectionneur français ;
 Charles Vanel (1892-1989) acteur et réalisateur français ;
 Gabriel Vanel (1925-2013) évêque catholique français ;
 Eugène Vanel () écrivain, journaliste et dramaturge français.

Toponyme 

 Île Vanel, île française du Rhône dans le département du Gard.

Titres 

 Christian Vanel (1967-1968), bande dessinée d’aventures de Dan Daubeney.